Bucșa se poate referi la:

 Bucșa, Bacău
 Bucșa, Ialomița